Peter Whitehead (atleet) : Brits atleet (1964)
 Peter Whitehead (coureur) : Brits autocoureur (1914-1958)
 Peter Whitehead (regisseur) : Brits regisseur (1937)